Pottersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pottersville (Indiana)
 Pottersville (Massachusetts)
 Pottersville (Missouri)
 Pottersville (New Jersey)
 Pottersville (New York)
 Pottersville (Rhode Island)
 Pottersville (Vermont)

Siehe auch:
 Potterville